6-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 10 по 14 марта 1971 года. Победу одержал итальянский велогонщик Итало Зильоли.

Маршрут 
Гонка состояла из 5 этапов общей протяженностью 985 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1971 на FirstCycling

1971 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1971 году
Март 1971 года